Riverhead är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Riverhead ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Riverhead är platt. Havet är nära Riverhead åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Fox Burrow Marsh,  meter över havet,  km nordost om Riverhead. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är St. Mary's,  km sydväst om Riverhead.

Kommentarer

Källor 

Orter i Newfoundland och Labrador